Debra W. Soh (1990-), chroniqueuse scientifique canadienne.
 Diana Soh (1984-), compositrice singapourienne.
 Loïc Mbe Soh (2001-), footballeur international franco-camerounais.
 Maximilien Wambe Soh député de la deuxième législature du Cameroun.
 Wooi Yik Soh (1998-), joueur malaisien de badminton.